Nuts (zorgverzekeraar) 
Nuts (snoep), een reep kruimige nogasubstantie, bedekt met karamel en gevuld met hele hazelnoten omhuld met melkchocolade
Nuts (film), een Amerikaanse film uit 1987 met Barbra Streisand en Richard Dreyfuss
Nuts (zorgcommunicatie), een samenwerkingsverband van partijen om digitale gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties te faciliteren
Nutsbedrijf, een bedrijf van algemeen nut
 Amerikaans Engels voor onzin, en daardoor bijnaam van de stad Bastenaken
 Verband houdend met of behorend tot de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), een standaardisatie van statistieken over het grondgebied van de Europese Unie